27-й конгресс Германского шахматного союза состоялся в 1931 году с 31 мая по 13 июня в городе Свинемюнде. В турнире участвовали только немецкие шахматисты (Боголюбов получил германское гражданство в 1926 году). Турнир стал главным успехом в карьере Л. Рёдля, который поделил 1-е место с Е. Д. Боголюбовым и победил его в личной встрече.

После турнира был устроен матч между Боголюбовым и Рёдлем. Победу в матче со счетом 4 : 2 (+2 −0 =4) одержал Боголюбов.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess
 Партии дополнительного матча на сайте 365Chess
 27. DSB-Kongreß Swinemünde 1931

Шахматные турниры в Германии
1931 год в шахматах
Спорт в Германии в 1931 году
Май 1931 года
Июнь 1931 года
Свиноуйсьце
Спортивные соревнования в Западно-Поморском воеводстве